Колір ночі (фільм) () — американський фільм 1994 року.
 Колір Ночі (гурт) — український музичний гурт із Ржищева.